Ingegerda de Bjelbo — rainha consorte sueca do 
 Ingegerda da Suécia — princesa sueca do 
 Ingegerda da Noruega — princesa norueguesa do 
  — princesa dinamarquesa do 
  — abadessa do Convento de Vadstena no 
  — princesa sueca do 

Desambiguações de antropônimos